

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 17, w tym 1 podstawowa
 Podbór – wieś w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tyszowce
 Podbór – część Głogowa Małopolskiego w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Głogów Małopolski
 Podbór – część wsi Tłuściec w woj. lubelskim, w pow. bialski, w gminie Międzyrzec Podlaski
 Podbór – część wsi Jeziernia w woj. lubelskim, w pow. tomaszowskim, w gminie Tomaszów Lubelski
 Podbór – część wsi Bobrowniki w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Sieradz
 Podbór – część wsi Mniszek w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Wolanów
 Podbór – część wsi Brzóza Królewska w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Leżajsk
 Podbór – część wsi Łętownia w woj. podkarpackim, w pow. leżajskim, w gminie Nowa Sarzyna
 Podbór – część wsi Stary Nart w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Jeżowe
 Podbór – część wsi Wólka Tanewska w woj. podkarpackim, w pow. niżańskim, w gminie Ulanów
 Podbór – część wsi Ochaby Wielkie w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Skoczów
 Podbór – część wsi Drogomyśl w woj. śląskim, w pow. cieszyńskim, w gminie Strumień
 Podbór – część wsi Cynków w woj. śląskim, w pow. myszkowskim, w gminie Koziegłowy
 Podbór – część wsi Golasowice w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice
 Podbór – część wsi Jarząbkowice w woj. śląskim, w pow. pszczyńskim, w gminie Pawłowice
 Podbór – część wsi Ślemień w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Ślemień
 Podbór – część wsi Dębicz w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Kramsk

Inne 
 Podbór – przystanek kolejowy